El Carnival Paradise (anteriormente Paradise) es un crucero de la clase Fantasy operado por Carnival Cruise Line. Construido por Kværner Masa-Yards en su astillero de Helsinki en Finlandia, fue sacado a flote el 4 de enero de 1998 y bautizado como Paradise.  Durante 2007, al igual que todos sus buques gemelos de la clase Fantasy, se le agregó el prefijo Carnival a su nombre.

Carnival Paradise fue construido para ser el primer crucero del mundo completamente para no fumadores y entró en servicio con el apoyo de varios grupos contra el tabaquismo y la prevención del cáncer. Se colocaron carteles de "Prohibido fumar" en un lugar destacado a ambos lados del barco y en la popa debajo del nombre. Las reglas de no fumar se aplicaron estrictamente. No se permitían materiales para fumar de ningún tipo a bordo. Si se veía o encontraba algo, se multaba al pasajero con 250 dólares y se lo dejaba en el siguiente puerto, con el transporte a casa por cuenta del pasajero. Debido a los bajos ingresos, Carnival decidió descontinuar la política libre de humo en diciembre de 2003, alegando que los no fumadores tienden a no beber ni apostar tanto como los que están acostumbrados a fumar.

En 2018 fue remodelado y en 2021 fue repintado.

Referencias 

Carnival Corporation & plc
Cruceros (buque de pasajeros)
Barcos de 1998